La Salle é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de La Salle (Illinois)
Paróquia de La Salle, na Luisiana
Condado de La Salle (Texas)

Desambiguações de topônimos